Le nom Refsdal peut désigner :
 Sjur Refsdal (1935-2009), astrophysicien norvégien ;
 la lentille de Chang-Refsdal, étudiée par Kyongae Chang et Sjur Refsdal ;
 la supernova Refsdal, nommée en l'honneur de Sjur Refsdal.